Транслит:

 Транслит — передача текста, записанного не латиницей, латинскими буквами.
 Транслит — российский литературно-критический альманах, издающийся с 2005 г. в Санкт-Петербурге.